Войско Галицко-Волынского княжества — вооруженные силы Галицко-Волынского княжества, которые должны были защищать суверенитет и территориальную целостность государства, обеспечивать правопорядок внутри княжества и проводить захватнические нападения на соседние территории.

История 
Галицко-Волынское государство образовалась в конце XII века в результате слияния Галицкой и Волынской земель. Она протянулась от Днестровско-Дунайского Причерноморья на юге до Полоцкой и Литовской земель на севере, на западе граничила с Венгрией и Польшей, а на востоке — с Киевским княжеством и половецкой степью.

Этот край отличается мягким климатом, плодородными почвами, многочисленными реками, лесными массивами и степными просторами, что создавало благоприятные условия для развития пахотного земледелия, скотоводства и различных промыслов. Здесь сравнительно рано возникло и достигло развития феодальное княжеское и боярское землевладение. Быстрее, чем в других русских княжествах, развилось ремесло, военное дело, увеличилось число городов. По территории княжества пролегал второй торговый путь из Балтийского в Черное море — по Висле, Западному Бугу и Днестру, проходили также сухопутные торговые пути из Руси в страны Центральной Европы.

К середине XII века Галицкая земля была разделена на несколько княжеств. В 1141 Перемышльский князь Владимирко, сын Володаря Ростиславовича, объединил эти княжества и перенес свою столицу в Галич. Расцвета и могущества Галицкое княжество достигло при сыне Владимира — Ярославе Осмомысле (1153 - 1187 гг.), великом государственном деятеле того времени. Он поднял международный престиж своего княжества. В "Слове о полку Игореве" возвышается могущество Ярослава Осмомысла:

Волынская земля с центром во Владимире-Волынском долгое время переходила от одного князя к другому. В середине XII в. Владимиро-Волынское княжество досталось внуку Мономаха Изяславу Мстиславовичу, который стал основателем княжеской династии. В 1199 году его внук Роман Мстиславович сумел объединить в одно княжество Галицкое и Владимиро-Волынское княжества. В 1202 году ему удалось подчинить себе и Киев.

После смерти Романа Мстиславича Юго-Западная Русь временно потеряла свое политическое единство и распалась на ряд небольших уделов. Успешная освободительная борьба против венгерских и польских феодалов способствовала установлению и укреплению княжеской власти. В 1234 году Даниил Романович при поддержке городов занял Галич, а в 1239 — Киев. В 1245 году в битве у города Ярослава он разбил объединенные силы Венгрии, Польши, галицких бояр и вновь объединил всю Юго-Западную Русь.

В 1243 году Даниил дважды осаждал Люблин. В походе 1244 года Даниил взял штурмом замок в Люблине и подчинил себе Люблинская землю. Чтобы поддержать австрийскую кандидатуру сына, Даниил вместе с Болеславом Краковским ходил походом против чехов на Силезию и их войска заняли Опаву. В 1240 - 1250 гг. Даниил провел наступление на северной границе своего княжества — против литовских племен и покорил волости в Белой Руси. Он также распространяет свои владения на Турово — Пинское княжество.

В 1254 году Даниил Галицкий выводит свое войско на битву против татарского воеводы Куремсы и наносит ему поражение. Позже с татарами успешно воюет сын Даниила Лев. Он присоединяет к княжеству часть Закарпатья. Долгое время с Литвой и ордынцами воевал Андрей и Лев.

В период монголо-татарского порабощения Галицко-Волынское государство было наиболее организованным княжеством в Восточной Европе. Волынь и Галичина стали защитой для населения, сбежавшего из-под татарского ига. Татары не смогли так разрушить Галицко-Волынское княжество, как они это сделали с Надднепрянскими княжествами. Одновременно Галицко-Волынское княжество было "непреодолимым щитом", который защищал Польшу и другие западные страны от татарской агрессии.

Галицко-Волынское государство сыграла значительную роль в истории Украины, ее следует рассматривать как наследницу Киевской Руси, потому что она в течение почти полтораста лет (1199 - 1340 гг.) возродила и пополнила государственные и культурные традиции Руси, служила опорой украинской государственности. Могущество Галицко-Волынского государства определялась прежде всего ее вооруженными силами.

Организация 
Войско Галицко-Волынского княжества было организовано по примеру традиционного русского, но отличалась некоторой местной спецификой. Оно состояло из двух главных частей — "дружины" и "воев".

Дружина служила основой княжеского войска и формировалась из подразделений бояр. Принадлежность к дружине являлась родовым правом бояр. Князь давал боярам земли и ряд привилегий, а за то они имели обязанность выполнять военную службу, которая заключалась преимущественно в участии в военных походах князя. Принадлежность к дружине была наследственным правом бояр. С летописей нам известны целые династии бояр, из рода в род занимавшие высшие государственные должности и которые являлись членами княжеской дружины. В войске Василька Романовича были бояре Вячеслав Толстый, Мирослав, Воротислав, Демьян и "многие другие бояре". "Большие" бояре были обязаны выступать в поход лично с определённым количеством конницы и своими подданными, количество которых могло достигать тысячи человек. Так, например, галицкий боярин Володислав Кормильчич имел свое наемное войско. От простых бояр требовалось прибыть на позиции только в сопровождении двух воинов — тяжеловооружённого "оружника" и лучника-стрельца.

Людям, которые не принадлежали к боярскому сословию, доступ к дружине был закрыт. Только за очень большие заслуги человека из низшего сословия могли принять в ряды дружины. Главной обязанностью членов дружины была верность князю. Боярин должен был появляться на каждый призыв князя. В некоторых случаях бояре составляли князю присягу на верность. Галицкие князья строго наказывали непослушных бояр. Когда боярин предавал князя, то отвечал за эту измену имуществом и своим лицом. Наименьшим наказанием было изгнание за границу государства. Так, Роман Мстиславович прогнал из Галичины бояр Кормильчичей, из-за того, что те затеяли бунт против князя. Даниил наказал изгнанием мятежного боярина Жирослава. После боя под Перемышлем в 1242 Даниил наказал на горло боярина Владислава. Польский летописец Кадлубек описывает, как Роман "забирал поместья боярские, самых бояр убивал, мучил".

Княжеская дружина разделялась на старшую и младшую. Старшая дружина называлась первая, лучшая, большая, или — большие бояре. Принадлежали к ней представители могущественных боярских родов, крупные землевладельцы. Имели в своих руках высшие должности в правительстве. Они заседали в княжеской раде. Прежде всего, к ним принадлежало наиболее влиятельное правительство тысяцкого. Князь должен был советоваться с ними в каждом деле. Младшая дружина — отроки, датские, боярские дети или просто молодежь. Это была рыцарская молодежь, происходившая из боярских родов. В княжеской дружине она готовилась к военной службе. Во время боя они занимались лошадьми дружины. Отроки готовились к бою под присмотром князей, а более опытные из них участвовали в легких походах, в слежках и разъездах.

Другим формированием Галицко-Волынского войска были вои — народное ополчение, которое формировались из "простых людей" — мещан и селян; их использовали лишь в чрезвычайных ситуациях. На врага должен был идти каждый ополченец, невзирая на то, имел ли он соответствующее оружие или нет. В случае опасности князь был обязан давать воинам оружие со своих складов. Начиная борьбу против венгерских войск, которые захватили Галич в 1230 году, Даниил призвал все ополчения:
"собрал Галицкую землю ... и собрал от Бирки до реки Ушице и Прута, и окружил (Галич) тяжелой силой. В 1245 году Ростислав Михайлович шел в поход на Ярослав, "собрав многих туземцев".

Часто князья Галицко-Волынского государства пользовались помощью степных орд — преимущественно половцев. Они имели общее название черных клобуков, половцев. Принадлежали к ним различные племена: берендеи, или берендичи, ковуи, каспичи, турпии, половцы. У них были свои старшины, которых тоже звали князьями. Благодаря половецкой помощи в 1099 году Ростиславичи победили венгров под Перемышлем, позже полки половцев оказывали помощь Угоровичам, Мстиславу Мстиславовичу, а также Даниилу Галицкому.

При такой организации вооруженных сил князь был зависим от доброй воли бояр или степных орд. Имея собственное войско, "большие" бояре неоднократно восставали против князя. В 1231 г. все галицкие бояре отказываются от послушания князю. Когда Даниил однажды перед походом созвал вече, на совещание пришло 18 верных "отроков", младших бояр. Иностранным отрядам не всегда можно было доверять, они не раз разрушали земли князей, которым приходили на помощь: так, в 1236 году половецкие союзники ограбили Галицкую землю.

Чтобы не быть зависимыми ни от бояр, ни от иностранцев, князья начали организовывать свое собственное войско. Частично эту потребность обеспечивали иностранные наемные отряды. Князь мог принять в свою дружину бояр из других земель. В основном это были венгры или половцы, которые нанимались на службу к князю чаще небольшим отрядом во главе со своим воеводой. Эти изменения в организации войска провел прежде всего Даниил Романович. Ведя долголетнюю борьбу против засилья галицких бояр и защищая свое княжество от нападений ордынцев, Даниил уделял особое внимание улучшению военного дела. Новое войско было княжеским войском. В походах Даниила 1240-х годов нет упоминаний о боярских полках. Всем войском распоряжался сам князь.

Князья считали своим долгом заботиться о благосостоянии и выгоды войска. На содержание войска шли различные государственные доходы. Порой назначали денежный налог. Княжеская дружина получала на содержание даже целые города и земли. С доходов города и всей округи содержались и князь, и вся дружина. Когда Даниил в 1234 году занял Галич, он "принял землю Галицкую и раздал города боярам и воеводам, наживы было в них много". Участники походов получали от князя жалование, но прежде всего войско имело право на военную добычу, что больше привлекало население к участию в военных походах. Позже в Галичине военную службу начали неразрывно связывать с обладанием земли. Кто ходил на войну, тот имел право на земельный надел. Князь мог наказать непокорного дружинника тем, что отбирал его землю. Доходы от прикарпатских солеварен князь Василько назначал на плату оружникам.

Все войско Галицко-Волынского государства разделялось на тяжеловооруженных "оружников" и легковооруженных "стрельцов", причем и те, и другие могли быть как пешими, так и конными. Сначала пехота образовывала главное войско. Она вела борьбу чаще всего под охраной города. В дальнейших походах пехота редко участвовала. Возрастает роль пехоты в Галицко-Волынском государстве в XIII веке. Тогда были созданы большие отряды пеших войск. Пехота была под особой опекой князей. Эта пехота состояла из крестьян и мещан. Но это были не слабо вооруженные вои, как в предыдущих веках, а сильная, хорошо вооружена единица. Об этом свидетельствуют слова из летописи 1231 года: на укреплениях города Владимира "стояли оружники, блестели щиты и оружники были подобными солнцу".

Конница по своему вооружению и тактической задаче делилась на тяжелую и легкую. Тяжеловооруженная конница — это оружники в тяжелой броне, в шлемах, со щитами и копьями или мечами. К легкой коннице принадлежали стрелки, без тяжелого оружия, с луками. Также в состав стрелков входили степняки.

Организационно войско делилось на полки по 100 - 200 человек в каждом. Они, в свою очередь, делились на знамена, или заступы. Эти подразделения имели свои боевые знамена, барабаны, трубы. Князь Даниил Галицкий постоянно совершенствовал организацию своего войска. Проведенная им реорганизация в армии способствовала введению прочного единоначалия, более четкого распределения войска на оружников и стрельцов, города делились на сотни и улицы, которые выставляли определенное количество воинов. Войско стало более подвижным и маневренным, оно осуществляло марши на большие расстояния. Численность Галицко-Волынского войска иногда достигала 50 000 человек.

Вооружение 
Как и в Киевской Руси, оружие войска Галицко-Волынского государства можно разделить на оборонительное и наступательное. К оборонительному вооружению принадлежали броня (панцирь), шлем и щит. К наступательному оружию относят копье, сулицу, рогатину, меч, саблю, чекан, облегчённый лук-рожанец. Почти все оружие было собственного производства. Пехота была вооружена мечами и копьями, а для защиты имела металлические панцири, шлемы и щиты. Стрельцы были вооружены луками и саблями. Если они были на лошадях, то представляли собой легкую конницу.

Мечи, наиболее широко распространённый вид клинкового оружия этого периода, имеют обычный для Европы облик: чаще всего близкие к позднероманскому типу, с узким долом, длинным прямым либо чуть изогнутым перекрестьем. Появляются полуторные рукояти. Чаще всего навершие имело линзовидную форму, однако правилом это не было.

Что касается сабель, то этот вид клинкового оружия распространён значительно менее, чем в последующий период. Сабли XIII века в основном были около 110 см длиной и не слишком сильно, равномерно выгнутыми.

В большом количестве имелись пехотные ножи. Основным ударным оружием остаются булавы. Шестопёры пока что применяются крайне редко.

Боевые топоры — один из наиболее распространённых и излюбленных русскими воинами видов оружия до XII в. В основном они имеют довольно узкое лезвие трапециевидной формы.

Копья используются чаще всего с нешироким гранёным остриём, всадники могли применять узкую гранёную пику с остриём квадратным в сечении. Для пешего боя применялась рогатина — копьё с листовидным остриём длиной до полуметра и относительно коротким толстым древком. В ходу были и лёгкие метательные копья — сулицы.

Важную роль играло оружие дистанционного боя — луки и арбалеты или самострелы. О арбалетах известно довольно мало, однако можно предположить, что они ничем принципиально не отличались от европейских. Луки были композитные, они склеивались из нескольких деталей, а именно рукояти, плечей и рогов, которые также склеивались из слоёв дерева, рога и варёных сухожилий. После склейки лук обматывался берестяной лентой, предварительно проваренной в олифе. Лук хранился в кожаном налучье. Стрелы — в кожаном или берестяном колчане — длинном коробе. Стрелы имели как узкие гранёные, так и широкие наконечники. Налучье и колчан часто расписывались или украшались аппликацией.

Шлемы в XIII веке имеют сфероконическую форму, от низких сфероконусов до высоких, в том числе и с остриём. Навершие часто увенчивается шариком. Наиболее употребительны цельнотянутые шлемы, однако по всей вероятности, были в обиходе и клёпаные, чаще всего четырехчастевые. Опять же, если судить по изображениям, шлемы часто раскрашивались, у знати — золотились, что придавало им не только нарядный вид, но и предохраняло от ржавчины. У знатных воинов не были редкостью и шлемы с личинами — коваными масками, воспроизводившими человеческое лицо, хотя наиболее распространены были наносники и полумаски.

В середине XIII века наиболее широко используется кольчужная бармица, однако вполне возможны варианты её пластинчатого усиления, в том числе возможны и бармицы чисто чешуйчатые. Кроме того, бармица могла быть стёганой.

Как и в Европе, популярностью пользуется кольчужный доспех. Кольчуга весит от 5 до 10 кг, длина её сильно варьируется, от короткой, едва прикрывающей пах, до довольно длинной. Кольца кольчуги из круглой в сечении проволоки обязательно склепывались и сваривались: одно клёпаное кольцо скрепляло четыре сварных. Кольчуги используются как местного производства, так и привозные западноевропейские с длинными рукавами и кольчужным капюшоном, не редко это просто трофейные.

Часто поверх кольчуги или сам по себе носится пластинчатый доспех. XIII век — период его интенсивного развития, собственно, и появление самого термина "доспех" можно достаточно уверенно отнести к этому периоду.

Наиболее часто используются ламеллярные панцири из пластин, соединённых между собой ремешками или шнурами. Часто употребляются различные виды пластинчато-нашивных доспехов, наиболее характерным из которых был доспех чешуйчатый, где находившие друг на друга пластины нашивались или наклёпывались на основу из тонкой кожи или ткани. По форме такой доспех близок к кирасе, иногда с оплечьями.

На груди предположительно с этого периода начинает носиться и отдельная круглая металлическая пластина — зерцало, иногда такие пластины были парными — на груди и на спине. Крепились зерцала обычно на ремнях. Как правило, полировались.

Довольно часто употреблялся и набивной доспех. Обычно он шился из плотного льна, часто верхний слой был кожаный. Крой такого доспеха был весьма разнообразен, от кирасы до подобия кафтана. Чаще всего набивной кафтан, подобие европейского гамбизона, носился и под доспехом.

Активно используются и различные форм защиты ног — кольчужные чулки, стальные наголенники, возможны и пластинчатые чулки и наголенники — ламеллярные и чешуйчатые. Применялись также и наколенники — чаще всего просто выбитые пластины, иногда они фиксировались на короткой стёганой штанине набедренике, крепившейся к поясу на ремешках, подобно кольчужным чулкам.

Русские щиты этой эпохи отличаются разнообразием. Как правило, они треугольные или каплевидные, значительно реже — круглые. XIII в. стал веком, когда миндалевидный или каплевидный щит постепенно вытеснялся треугольным. Ширина щита конного воина обычно не превышала 50 сантиметров: со щитом большей ширины управлять лошадью крайне неудобно. Щиты обычно украшались росписью, нередко с двух сторон. Изготавливались они из дощечек, которые покрывались холстом или кожей. Судя по всему, в XIII в. со щитов пропадает умбон и отсутствует оковка по краям.

При штурме укреплений использовались инженерные устройства — тараны, пороки (катапульты). Также известно об артиллерии с "сосудами ратными и градными".

Одновременно с новой организацией вооруженных сил в XIII веке происходило также улучшение фортификационных сооружений. Большое значение в военном деле играли города. Большинство из них располагалась на стратегических дорогах. Городища, то есть замки раннего периода, состояли в основном из земляных валов или из деревянных срубов, заполненных землей, с которыми были соединены деревянные городницы, связанные мосты и т.п. Но деревянные "городища" оказались слабыми против орды. Даниил начал строить более прочные укрепления — каменные. Наиболее распространенным типом каменного сооружения стал "столб", то есть башня, построенная из камня и кирпича. В летописи находиться упоминание о мощных укреплениях Владимира, которым удивлялся венгерский король Бела: "Такого городища не нашел я и в германских странах". Подобным образом были построены укрепления Холма, Каменца, Данилова, которыми татары не решались овладевать.

Тактика 
Тактика Галицко-Волынского войска была новаторской. Интересной была схема построения битвы. Вся она будто бы делилась на две части: начальный бой (завязка боя) легкой конницы и пеших стрельцов и главный удар тяжеловооруженных полков. Действия оружников и стрельцов были тесно координированы в бою. Стрельцы создавали не только передние полки войска, но также становились на крыльях оружников, защищая их с флангов. Галицко-Волынские князья начали с успехом применять и новую тактику истощения врага постоянными маневрами.

Также успешно применялась тактика одновременного наступления стрелков и копейщиков. Впервые так сделал Даниил Галицкий в 1215 году. Чтобы сохранять стрелков в бою, он рядом с каждым из них поставил копейщика. Теперь стрелки получили возможность подходить к врагу почти вплотную и расстреливать его под прикрытием полка своих копейщиков. В одном из боев "Даниил... сам вышел вперед и стрелков пустил вперед, а других с обеих сторон дороги". Постоянная забота Галицко-Волынских князей о развитии и укрепления войска позволяла им успешно бороться как с внутренними противниками — боярами, так и с внешними врагами. В постоянных походах и войнах, год за годом, из поколения в поколение совершенствовалось вооружение, формы боевых действий, организация войска, боевые традиции. Эти войска одержали ряд побед в походах на Польшу и Силезию, под Ярославом, в походах на ятвягов, в борьбе с ордынцами.

Галерея

Источники 
 http://ru.wikipedia.org/wiki/Галицко-Волынское_княжество#Войско
 http://warhistory.ukrlife.org/1_03_7.htm
 http://schvedov.ru/index300.htm

Воины
Воины Средневековья
Воины XII века
Воины XIII века
Воины XIV века
Воины Европы
Воины Украины
Регулярные войска